Groveland, població dels Estats Units a l'estat de Florida.
 Groveland (Massachusetts), població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts.
 Groveland-Big Oak Flat, població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia.